Memorial Coliseum (ou Veterans Memorial Coliseum dans certains cas) peut se référer à:
 Alexander Memorial Coliseum, Atlanta, Georgia
 Allen County War Memorial Coliseum, Fort Wayne, Indiana
 Arizona Veterans Memorial Coliseum, Phoenix, Arizona
 Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum, Winston-Salem, North Carolina
 Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, California
 Memorial Coliseum (Portland), Portland, Oregon
 Memorial Coliseum (Corpus Christi), Corpus Christi, Texas
 Memorial Coliseum (Lexington), Lexington, Kentucky
 Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, New York
 New Haven Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut
 Winston-Salem Memorial Coliseum, Winston-Salem, North Carolina

Memorial Coliseum est l'ancien nom de:
 Beard-Eaves-Memorial Coliseum, Auburn, Alabama
 Coleman Coliseum, Tuscaloosa, Alabama